Сергей Александрович Шаповалов () — заместитель руководителя Россотрудничества, действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса.

Биография 
Родился в семье служащих, русский. 1968—1973 годы — обучение в Новочеркасском политехническом институте по специальности «инженер-электромеханик».

1973—1975 годы — служба в вооруженных силах: начальник связи танкового батальона в Северо-кавказском военном округе.

1975—1977 годы — инженер, начальник лаборатории производственного объединения «Магнит», город Новочеркасск Ростовской области.

С 1977 по 1981 год — на комсомольской работе: секретарь комитета ВЛКСМ ПО «Магнит», секретарь — заведующий отделом учащейся и студенческой молодежи Новочеркасского горкома ВЛКСМ, первый секретарь горкома ВЛКСМ.

В 1981—1983 годах — слушатель Ростовской межобластной высшей партийной школы.

В 1983—1988 годах на партийной работе: инструктор Новочеркасского горкома КПСС, заведующий организационным отделом Промышленного райкома КПСС г. Новочеркасска, второй секретарь райкома КПСС, заместитель заведующего отделом социально-экономического развития горкома КПСС.

С 1988 по 1990 год работал в научно-производственном объединении «Новочеркасский электровозостроительный завод» заместителем начальника аппаратного цеха, начальником цеха, председателем профсоюзного комитета объединения.

В марте 1990 года был избран председателем Новочеркасского городского Совета народных депутатов.

С ноября 1991 по январь 1994 года — заместитель главы администрации (губернатора) Ростовской области по строительству, коммунальному хозяйству и энергетике.

В 1993—1995 годах — депутат Государственной Думы Российской Федерации I созыва, председатель Комитета по делам Федерации и региональной политике.

С февраля 1996 года находился на различных должностях в Администрации Президента Российской Федерации: начальник отдела, заместитель начальника Управления, начальник Управления.

В 2001—2004 годах — директор департамента региональных связей компании «Русал».

С июля 2004 по октябрь 2008 года — начальник департамента региональной политики Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике.

С октября 2008 по июнь 2009 года — вице-президент группы компаний «ЭСТАР».

В июле 2009 года назначен начальником Управления — секретариата Руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).

С ноября 2009 года — заместитель руководителя Россотрудничества.

В июне 2012 года назначен представителем Россотрудничества в Палестине (город Вифлеем).

Владеет немецким языком. Женат, имеет двух дочерей.

Награждён двумя медалями и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу.

Семья 
Женат. Имеет трёх детей — двух дочерей и сына, а также двух внучек.

Ссылки 
 Федеральное Собрание России (Совет Федерации. Государственная Дума). Биографический справочник. М., 1995.

Примечания 

Депутаты Новочеркасского городского совета
Депутаты Государственной думы Российской Федерации I созыва
Выпускники Южно-Российского политехнического университета
Члены КПСС
Действительные государственные советники Российской Федерации 1-го класса
Члены городских комитетов ВЛКСМ
Секретари комитетов ВЛКСМ на предприятиях и в организациях